Лопатинська Лідія Миколаївна (1924—2015) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва, доярка колгоспу «Україна» Ширяївського району Одеської області. Депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Лопатинська Людмила Василівна (1904—1984) — українська радянська скульпторка.
 Лопатинська Філомена Миколаївна (1873—1940) — українська оперна співачка (сопрано) й акторка.

Див. також 
 Лопатинський